Ропп:

 Ропп — баронский род.
 Ропп, Эдвард фон (1851—1939) — церковный и политический деятель Литвы, Польши и России.
 Ропп — форт, часть оборонных сооружений Бельфора.